Галовац се може односити на:

 Галовац (језеро), језеро у Плитвицама, Република Хрватска
 Галовац (Бјеловар), насеље града Бјеловара, Република Хрватска
 Галовац (општина), насеље и општина у Задарској жупанији, Република Хрватска
 Галовац (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ